Hans Braumüller ist der Name folgender Personen:

* Hans Braumüller (Generalmajor) (1883–1956), deutscher Generalmajor
 Hans Braumüller (Künstler) (* 1966), chilenischer Künstler